Brestovac (Kroatië), een gemeente in Kroatië
Brestovac (Bor), een plaats in Servië